Night Flight ("volo notturno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Volo di notte (Night Flight) – film del 1933 diretto da Clarence Brown
Night Flight (Ya-gan-bi-haeng) – film del 2014 diretto da Leesong Hee-il

Musica 
 Night Flight  – traccia dell'album Physical Graffiti dei Led Zeppelin del 1975
Night Flight  –  album di Yvonne Elliman del 1978
 Night Flight  – album di Justin Hayward del 1980